imperator – tytuł rzymski
 Imperator – grupa muzyczna
 Imperator – rodzaj grzybów
 Zobacz też
 SS Imperator – niemiecki statek pasażerski
 Imperator (Warhammer 40,000)
 Imperator Palpatine (Gwiezdne Wojny)
 Dąb Imperator Południa 
 Dąb Jacka Kuronia (dawniej Dąb Imperator Północy)
 Bóg Imperator Diuny – powieść Franka Herberta
 Alfons VII Imperator – król Leónu i Kastylii
 Pandinus imperator – gatunek skorpiona